Wildenhof ist der Ortsname von

 Wildenhof (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wildenhof (Gebsattel), Ortsteil der Gemeinde Gebsattel, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wildenhof (Königstein), Ortsteil des Marktes Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wildenhof (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern